Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji VTR Open 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl portugalsko-španělxký pár Frederico Gil a Daniel Gimeno Traver, který nestartoval společně. Traverovým spoluhráčem se stal jeho krajan Albert Ramos, s nímž v úvodním kole nestačil na argentinskou dvojici Carlos Berlocq a Leonardo Mayer. Gil se rozhodl turnaje nezúčastnit.

Deblový titul získala italská nenasazená dvojice Paolo Lorenzi a Potito Starace, která ve finále přehrála argentinsko-španělský pár Juan Mónaco a Rafael Nadal poměrem 6–2 a 6–4.

Nasazení párů 
  Daniele Bracciali /  Marcelo Melo (1. kolo)
  František Čermák /  Lukáš Dlouhý (1. kolo)
  Dustin Brown /  Christopher Kas (1. kolo)
  Oliver Marach /  Horacio Zeballos (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk mužské čtyřhry

Chile Open
Sport v Chile v roce 2013
ATP World Tour 2013